Yang kan syfta på

Yang (kinesisk mytologi) – den manliga principen i kinesisk mytologi och filosofi, motsats till yin
Yang, Hanzhong – ett härad i Shaanxi-provinsen i norra Kina

Se även
 Yang (namn) (杨), det sjätte vanligaste familjenamnet i Kina

WP:Projekt Kina